Серге́й Соловьёв: Соловьёв, Сергей (1901—1975) — русский художник комиксов.
 
 Соловьёв, Сергей Анатольевич (род. 1961) — депутат ГД РФ.
 Соловьёв, Сергей Васильевич (1796—1875) — профессор русского языка и литературы в Гельсингфорсском университете.
 Соловьёв, Сергей Владимирович (род. 1959) — русский писатель, поэт и художник.
 Соловьёв, Сергей Вячеславович (род. 1978) — российский футболист.
 Соловьёв, Сергей Дмитриевич (1916—2009) — советский военнопленный, заключенный ГУЛага, автор программы Демократической партии России.
 Соловьёв, Сергей Ефимович (1911—после 1982) — советский прокурор.
 Соловьёв, Сергей Кузьмич — первый секретарь Фрунзенского обкома КПСС.
 Соловьёв, Сергей Леонидович (1930—1994) — советский геофизик.
 Соловьёв, Сергей Матвеевич (1862—1923) — русский, советский геодезист.
 
 Соловьёв, Сергей Николаевич (род. 1971) — украинский футболист, защитник.
 
 Соловьёв, Сергей Устинович (1859—1912) — русский архитектор.
 
 Соловьёв, Сергей Юрьевич (род. 1955) — советский и российский математик, доктор физико-математических наук, профессор МГУ.